Унгава:

 Унгава — залив на северо-востоке Канады.
 Унгава — полуостров на севере провинции Квебек.
 Унгава — административная территория, выделенная в 1895-1912 в ходе британской колонизации Канады.